Cotoca (stad), stad in Bolovia
 Cotoca (gemeente), gemeente in Bolovia